Anguillosyllis — рід багатощетинкових червів родини Syllidae. Містить 20 видів.

Поширення 
Представники роду поширені у всіх теплих і холодних океанах. Мешкають на дні на глибині 180-5000 м.

Види 
 Anguillosyllis aciculata Maciolek, 2020
 Anguillosyllis acsara Maciolek, 2020
 Anguillosyllis andeepia Maciolek, 2020
 Anguillosyllis blakei Maciolek, 2020
 Anguillosyllis bruneiensis Maciolek, 2020
 Anguillosyllis capensis Day, 1963
 Anguillosyllis carolina Maciolek, 2020
 Anguillosyllis denaria Maciolek, 2020
 Anguillosyllis elegantissima Maciolek, 2020
 Anguillosyllis enneapoda Maciolek, 2020
 Anguillosyllis hadra Maciolek, 2020
 Anguillosyllis hampsoni Maciolek, 2020
 Anguillosyllis hessleri Maciolek, 2020
 Anguillosyllis inornata Maciolek, 2020
 Anguillosyllis lanai Barroso, Paiva, Nogueira & Fukuda, 2017
 Anguillosyllis palpata (Hartman, 1967)
 Anguillosyllis pupa (Hartman, 1965)
 Anguillosyllis sepula Maciolek, 2020
 Anguillosyllis taleola Maciolek, 2020
 Anguillosyllis truebloodi Maciolek, 2020

Примітки 

Phyllodocida
Роди кільчастих червів